Johannes Friedrich henviser til blandt andre:

* Johannes Friedrich (gammelkatolik) (1836–1917) – tysk gammelkatolsk teolog
 Johannes Friedrich (orientalist) (1893–1972) – tysk orientalist
 Johannes Friedrich (biskop) (født 1948) – tysk evangelisk biskop og teolog